Блор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — адмирал американской береговой охраны.
 Блор, Эдвард (1787—1879) — ранний представитель британской архитектурной эклектики.
  (1887—1959) — британский комический актёр.